«Народний артист Удмуртської Республіки» — найвище почесне звання Удмуртської Республіки за видатні заслуги в галузі театрального, музичного, циркового, естрадного та кіномистецтва.

Підстави для присвоєння 
Звання «Народний артист Удмуртської Республіки» присвоюється громадянам Російської Федерації, а також громадянам іноземних держав та особам без громадянства за особливі заслуги, що сприяють соціально-економічному, культурному розвитку, зростання добробуту населення та підвищення авторитету Удмуртської Республіки.

Почесне звання «Народний» може бути присвоєно не раніше, ніж через 5 років після присвоєння почесного звання «Заслужений».

Присвоєння звання 
Подання до присвоєння почесних звань вносяться Президентові Удмуртської Республіки. Порядок внесення подань до присвоєння почесних звань та їх розгляду визначається Президентом Удмуртської Республіки.

Про присвоєння почесного звання Президент Удмуртської Республіки видає указ.

Посвідчення та нагрудний знак до почесного звання гласно в урочистій обстановці протягом 30 днів з дня набрання чинності указу вручає Президент Удмуртської Республіки або інша посадова особа за його дорученням.

Посилання 
Закон Удмуртской Республики от 03.05.2001 N22-РЗ «О ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАДАХ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЯХ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

Культура Удмуртії
Почесні звання